Treichler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Treichler (1912–2011), deutscher Schriftsteller und Schauspieler
 Hans Peter Treichler (1941–2019), Schweizer Journalist
 Johann Jakob Treichler (1822–1906), Schweizer Pädagoge und Publizist
 Robert Treichler (Militär) (1922–2018), Schweizer Militär
 Robert Treichler (* 1968), österreichischer Journalist und Schriftsteller